Papuc ist der Familienname folgender Personen:

 Aurel Constantin Papuc (* 1951), rumänischer Politiker
 Gheorghe Papuc (* 1954), moldauischer General und Politiker
 Ioana Papuc (* 1984), rumänische Ruderin
 Ion Papuc (1942–2010), rumänischer Fußballspieler und -trainer
 Nicolae Papuc (* 1973), rumänischer Moderner Fünfkämpfer